Schuiski steht für
 Schuiski (Adelsgeschlecht), russisches Adelsgeschlecht

Schuiski ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wassiljewitsch Skopin-Schuiski (1586–1610), russischer Staatsmann und Heerführer
 Wassili Wassiljewitsch Schuiski († 1538), russischer Fürst
 Wassili Iwanowitsch Schuiski (1552–1612), russischer Zar, siehe Wassili IV. (Russland)